La saison 2020-2021 est la douzième saison de la MHL, le championnat de hockey sur glace des équipes juniors de la KHL. Le MHK Dinamo Moscou remporte pour la première fois la Coupe Kharlamov.

Saison régulière

Coupe Kharlamov

Références

Article connexe 
Saison 2020-2021 de la KHL

MHL
Saison de la MHL